Litera grecească α (alfa), sau cuvântul alfa sau alpha, poate desemna:
prima literă a alfabetului grec
Radiație alfa (fizică nucleară), nuclee de heliu expulzate cu viteză mare în urma unor dezintegrări radioactive
Alfa Centauri, (astronomie), sistemul stelar cel mai apropiat de Sistemul Solar
Alfa Romeo, fabricant italian de automobile
Alpha Bank România, o bancă comercială ce activează în România
„alpha” - un stadiu de dezvoltare a unui software